Remixed — ремиксовый альбом группы De/Vision, вышедший в 2002 году. Альбом вышел в двух вариантах — обычном и ограниченном. Ограниченное издание содержит бонусный компакт-диск с 10-ю ремиксами от таких известных синти-поп, EBM, электро-поп команд, как Telekommander, T.O.Y., Beborn Beton и других. Один из ремиксов создал российский диджей — DJ RAM. Также вышли два промодиска с автографами участников группы на обложках.

Список композиций 
 «Bleed Me White (Come Of Age Mix)» — 4:41
 «Take Me to the Time (Time Warp Mix)» — 3:41
 «I Regret (Sonnet JAB Mix)» — 4:56
 «Moments We Shared (Nocomment Mix)» — 4:05
 «Endlose Träume (Insomnia Mix)» — 4:23
 «Get over the Wall (The Brick Mix)» — 4:07
 «Free from Cares (Swarf Mix)» — 5:10
 «Dress Me When I Bleed (Undressed Mix)» — 4:22
 «Your Hands on My Skin (Sonnet Shuffle Mix)» — 4:35
 «Try to Forget (Never 4get 2Mix)» — 4:10
 «Blue Moon (1999 Radio Edit)» — 3:26

CD 2 (Limited Edition)
 «Endlose Träume (C5 Remix)» — 3:48)
 «Your Hands on My Skin (Harmony Is Everything Remix)» — 5:18
 «Dress Me When I Bleed (DJ RAM Day By Day Mix)» — 4:28
 «Moments We Shared (Subconcious Mix)» — 4:31
 «Try to Forget (Telekommander Elektro Funk Mix)» — 6:17)
 «Free from Cares (Freedom’s Rising Mix)» — 3:50
 «Endlose Träume (Frequently Dreamed Mix)» — 4:00
 «Your Hands on My Skin (Spanish Green-Space Mix)» — 3:55
 «Get over the Wall (South-Side Mix)» — 3:45
 «Take Me to the Time (Memphis Mix)» — 5:39

Ссылки 
 Альбом в дискографии группы
 Описание альбома на Shout! Online

2002 3
Альбомы ремиксов